Аррасский договор — название нескольких соглашений, заключённых в Аррасе:

 Аррасский договор (1191) — о наследстве Филиппа Эльзасского
 Аррасский договор (1414) — союз между арманьяками и бургиньонами
 Аррасский договор (1435) — франко-бургундский союз
 Аррасский договор (1482) — раздел Бургундского наследства
 Аррасский договор (1579) — объединение католических провинций Нидерландов